Szmul Milman (1896–1983) – działacz bundu
 Adolfo Milman "Russo" (1915–1980) – brazylijski piłkarz
 David (Pinchusovič) Milman (1912–1982) – radziecki matematyk